Frans Sammut (1945-2011), een Maltees schrijver
 Kevin Sammut (1981), een Maltees voetballer

Achternaam